2016–17 sæsonen af Frauen-Bundesliga var den 27. sæson af Tysklands topfodboldliga for kvinder. Bayern München var forsvarende mestre.

VfL Wolfsburg vandt deres tredje titel.

Ligatabel

Topscorere

Hat-tricks

Referencer 

Bundesliga (kvinder)
Fodboldsæson 2016-17